Llista d'asteroides del 153001 al 154000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|153001-153100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|153101-153200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|153201-153300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|153301-153400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|153401-153500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|153501-153600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|153601-153700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|153701-153800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|153801-153900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|153901-154000 [ modifica]

|-
|}